Watch the Birdie est le titre de :
 Watch the Birdie (film, 1928) film de Sam Newfield
 Watch the Birdie, (Amour et caméra) film de Jack Donohue de 1950
 , dessin animé de 1958
 , comédie de 1964
 Watch the Birdie (film, 1965), film de Giulio Alti
 Watch the Birdie (film, 1975), film de Friz Freleng